Osoby o tym nazwisku:
 Alexander Muñoz – wenezuelski bokser
 Alfred Pellicer Muñoz – katolicki duchowny
 Iñaki Muñoz – hiszpański piłkarz
 Miguel Muñoz – hiszpański piłkarz
 Miguel Ángel Muñoz – hiszpański aktor i piosenkarz
 René Muñoz – meksykański aktor oraz scenarzysta

Inne:
 (1608) Muñoz – planetoida z pasa głównego asteroid